SSB — Single-strand binding protein — Белки, связывающие одноцепочечную ДНК
 SSB — Single-sideband modulation — Однополосная модуляция